Kopnena vrata med betydelsen 'Landsporten' på flera sydslaviska språk kan syfta på:

Landsporten, Trogir – en stadsport i Trogir i Kroatien
Landsporten, Zadar – en stadsport i Zadar i Kroatien